Владимир Николаевич Верменич (, 3 августа 1925, с. Борисы (ныне Глобинский район, Полтавская область, Украина) — 11 декабря 1986, Киев) — украинский советский композитор, хоровой дирижер, педагог. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1976).

Биография 
В 1954 окончил дирижёрский, в 1970 — композиторский (класс М. Дремлюги) факультеты Киевской консерватории.

В 1961—1963 работал заведующим музыкальным отделом украинской гастрольно-концертной организации «Укрконцерт».

С 1963 по 1965 — преподаватель Киевского педагогического института, с 1966 — на творческой работе.

Член Союза композиторов Украины.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Избранные произведения 
Автор более 200 песен, в т.ч. популярной на Украине песни «Чорнобривці».

 Кантата «Песня про Буревестника» (по произведению М. Горького, 1970)
 Хоры — «Дніпро-Славутич» (сл. И.Неходы), «Клятва батькам» (сл. Л.Татаренко), «Світанок» (сл. А.Каспрука) и др.
 Песни :
 «Чорнобривці» (сл. Н.Сингаивского),
 «Іду я росами» (сл. О.Богачука),
 «Зіронька донецька» (сл. М.Чернявского),
 «Я мрію про море» (сл. В.Сосюры),
 «Ти снишся мені, мамо» (сл. В.Коротича),
 «Польова царівно» (сл. М. Сома),
 «На калині мене мати колихала» (сл. А. Мястковского),
 «Підкручу я чорні вуса» (сл. А.Мястковского),
 «Де ти, де ти, любов» (сл. Д. Луценко),
 «Заспівай мені, мамо» (сл. О. Богачук),
 «Квіт папороті» (сл. Л. Забашта)
 «Колискова матері» (сл. Н.Сингаивского),
 «Неспокій» (сл. Д.Луценко) и др.

Автор ряда песен для детей.

Ссылки 
 Владимир Николаевич Верменич

Выпускники Киевской консерватории
Похороненные на Байковом кладбище